Марк Твен (1835—1910) — американский писатель, журналист и общественный деятель. Также может означать:

Космос
  — кратер на Меркурии.
  — малая планета.

Массовая культура
  — американский фильм 1944 года.
  — пьеса (1954) Хэла Холбрука.
 Марк Твен против… — советская кинокомедия 1976 года.
  — американский фильм 1985 года.
  — CD 2011 года.

Музеи
  — в Ханнибале (Миссури).
 Дом Марка Твена — в Хартфорде (Коннектикут).
  — в необитаемой деревне  (Миссури).

Топонимы штата Миссури
 Марк-Твен — национальный лес.
  — парк штата.
  — водохранилище.
  —  близ Ханнибала.

Прочее
  — аттракцион в Диснейленде в Анахайме (Калифорния).
  — улица в Мюнхене (Германия).
 Марк Твен — один из прототипов компьютера Apple IIGS (1986 год).

См. также
 Приз Марка Твена за американский юмор
 
 Марк